El río Yuan puede referirse a varios ríos de Asia: ; y en pinyin: 

 al río Rojo (Asia)  (), un río que discurre por Vietnam y China, donde es llamado también río Yuan; o

 al río Yuan (Yangtsé)  (), un afluente del río Yangtsé que discurre por las provincias de Hunan y Guizhou.